Noah Meier (né le  à Zurich en Suisse) est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

En club 
Meier commence sa carrière junior avec le club de Urdorf en 2014-2015 avec l'effectif des moins de 15 ans, puis intègre le système de formation des ZSC Lions dès la saison suivante.

Lors de la saison 2017-2018, il est intégré au club ferme des ZSC, les GCK Lions, dans leur contingent moins de 17 ans.

Il dispute sa première saison professionnelle en 2019-2020 avec les GCK Lions dans la Swiss League. Cette même saison, il dispute trois rencontres de National League avec les ZSC Lions.

Le , il signe un contrat professionnel avec le ZSC, pour une durée de trois ans.

Lors de la saison 2020-2021, il prend part à 35 rencontres de SL avec le GCK, à la Coupe de Suisse avec le GCK et il dispute 18 matchs de NL ainsi que les séries éliminatoires avec le ZSC.

La saison suivante, bien qu'il soit aligné pour trois rencontres en Ligue des champions avec le ZSC, il passe la majeure partie de la saison en SL avec le GCK.

Au niveau international 
Meier représente la Suisse sur la scène internationale, à partir de la saison 2017-2018, dans le contingent des moins de 16 ans.

Il prend part avec les moins de 17 ans au Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne 2019, la Suisse se classant à la  place.

La saison suivante, avec la formation des moins de 18 ans, il représente la Suisse lors du tournoi Coupe Hlinka-Gretzky, se classant à la huitième et dernière place.

En 2021, il prend part au Championnat du monde junior avec la formation des moins de 20 ans. Perdant les quatre rencontres durant la phase de groupe, la Suisse est logiquement éliminée et termine à la  place, seule l'Autriche avec une moins bonne différence de buts est classée derrière eux.

Il est à nouveau sélectionné pour le Championnat du monde junior en 2022, avant que le tournoi ne soit annulé à cause de la pandémie de Covid-19, plusieurs équipes ayant de nombreux joueurs déclaré positifs.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| align=left|2014-2015 || align=left|Urdorf U15 || align=left| || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2014-2015 || align=left|ZSC Lions || align=left|Tournoi pee-wee de Québec || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2015-2016 || align=left|Urdorf U15 || align=left|Mini A || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2015-2016 || align=left|ZSC Lions U15 || align=left| || 30 || 1 || 10 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2016-2017 || align=left|ZSC Lions U15 || align=left|Top Mini || 30 || 20 || 12 || 32 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2016-2017 || align=left|ZSC Lions U17 || align=left| || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2017-2018 || align=left|ZSC Lions U17 || align=left|Elite Novizen || 31 || 2 || 1 || 3 || 6 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| align=left|2017-2018 || align=left|GCK Lions U17 || align=left| || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2017-2018 || align=left|GCK Lions U20 || align=left| || 3 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2018-2019 || align=left|ZSC Lions U17 || align=left|Elite Novizen || 14 || 6 || 3 || 9 || 35 || 5 || 1 || 7 || 8 || 10
|-
| align=left|2018-2019 || align=left|ZSC Lions U20 || align=left| || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2018-2019 || align=left|GCK Lions U20 || align=left| || 22 || 1 || 6 || 7 || 6 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|GCK Lions U20 || align=left| || 13 || 1 || 7 || 8 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|GCK Lions || align=left|SL || 31 || 3 || 9 || 12 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|ZSC Lions || align=left|NL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|GCK Lions U20 || align=left|U20-Elit || 5 || 1 || 7 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|GCK Lions || align=left|SL || 35 || 1 || 19 || 20 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|ZSC Lions || align=left|NL || 18 || 0 || 1 || 1 || 6 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|GCK Lions || align=left|Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|GCK Lions U20 || align=left| || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|GCK Lions || align=left|SL || 44 || 4 || 26 || 30 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|ZSC Lions || align=left|NL || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|ZSC Lions || align=left|Ligue des champions || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| align=left|2017-2018 || align=left| U16 || align=left|International || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| align=left|2018-2019 || align=left| Suisse U17 || align=left|International || 19 || 1 || 4 || 5 || 6 || 
|-
| align=left|2019-2020 || align=left| Suisse U18 || align=left|International || 18 || 2 || 6 || 8 || 6 || 
|-
| align=left|2019 || align=left| Suisse U17 || align=left|Festival olympique de la jeunesse européenne  || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  align="left"| place
|-
| align=left|2019 || align=left| Suisse U18 || align=left|Coupe Hlinka-Gretzky || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  align="left"| place
|-
| align=left|2020-2021 || align=left| Suisse U20 || align=left|International || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
| align=left|2021 || align=left| Suisse U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| place
|-
| align=left|2020-2021 || align=left| Suisse U20 ||  align="left"|International || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
| align=left|2022 || align=left| Suisse U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Compétition annulée

Références 

Naissance en septembre 2002
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions